Kairosz, ősi görög fogalom
 Kairosz, 2020-as dél-koreai televíziós sorozat

Hasonló nevűek;

Kairosz Könyvkiadó 1996-ban alakult könyvkiadó